Ама́нда Ле́йтон (; 7 июня 1993, Фресно, Калифорния, США) — американская .

Биография и карьера 
Аманда Лейтон родилась 7 июня 1993 года во Фресно (штат Калифорния, США) в семье испанского происхождения. Она окончила Среднюю школу Кловис-Уэст.

Лейтон начала свою актёрскую карьеру в возрасте 10-ти лет в своём родном городе и получила своего первого агента в возрасте 12-ти лет, когда начала заниматься актёрскими занятиями и отправилась на прослушивание в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. У неё также есть 11-летний опыт в танцах, который она использовала во время съёмок в телесериале ABC Family «Добиться или сломаться», где она сыграла гимнастку по имени Уэнди Кэпшоу.

Среди других работ Лейтон роли в нескольких телевизионных шоу, включая телесериалы «Клиент всегда мёртв», «Милые обманщицы» и «Анатомия страсти». Она также появилась в рекламных роликах для Quicken Loans, Meow Mix, Comcast и Plavix.

Наибольшую известность получила благодаря роли Эммы Курцман в сериале «Фостеры».

Участвовала в озвучивании игр «Lego Dimensions» и «World of Final Fantasy».

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США